

Бизовець () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Вилчедрим.
 Бизовець () — село в Русенській області. Входить до складу общини Две-Могили.